Caux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Caux-et-Sauzens, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Caux, kommun i departementet Hérault,

Schweiz 

 Caux, Montreux, Vaud, Riviera-Pays-d'Enhaut District,